Norton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Bitting Smith Norton
 Roy A. Norton